Ys
 Ker-Ys, de legendarische stad, ook Ys genoemd
 Ys (computerspelserie)
 yottasecondetijdsduur van een 1024e seconde

YS
 YS (rapper), is een Nederlands rapper
 YS (Jamaica), een plaats op Jamaica
 yottaSiemens (eenheid), eenheid voor geleidbaarheid

yS
 yoctoSiemens (eenheid), eenheid voor geleidbaarheid

ys
 yoctoseconde, tijdsduur van een 10-24e seconde

Zie ook 
 IJs (doorverwijspagina)